De marathon van Mexico-Stad is een hardloopwedstrijd over 42,195 km die sinds 1983 jaarlijks in Mexico-Stad wordt gehouden.

Parcoursrecords
 Mannen: 2:13.05 - Hillary Kimaiyo  (2008)
 Vrouwen: 2:38.25 - Anne Jelagat  (2007)

Uitslagen

Externe link
 Officiële website

Mexico-Stad
Sportevenement in Mexico-Stad
Atletiekwedstrijd in Mexico